Влади́мир Курое́дов:
 Куроедов, Владимир Алексеевич (1906—1994) — председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР (1965—1984).
 Куроедов, Владимир Иванович (род. 1944) — российский военачальник, адмирал флота, главнокомандующий ВМФ России (1997—2005).